Kadjaran (città), città nella Provincia di Syunik in Armenia.
Kadjaran (comune), comune rurale nei pressi dell'omonima città.